Шампиньо́н лесно́й () — вид грибов рода Шампиньон. 

Народные названия: благушка, колпак.

Научные синонимы:
  (orth. var.)

Описание 
Шляпка яйцевидно-колокольчатая, 7—10 см в диаметре, при созревании плоско-распростёртая, часто с выступающим бугром, ржаво-буро-коричневая, с многочисленными тёмными чешуйками.

Мякоть белая, при надломе краснеющая.

Пластинки сначала белые, затем красноватые и наконец тёмно-коричневые, вздутые к середине, суженые к концам.

Ножка 4—6 см высоты, 1—1,5 см ширины, цилиндрическая, часто слегка вздутая к основанию, с белым плёнчатым кольцом, часто исчезающим в зрелости.

Распространение 
Растёт с июля по октябрь в хвойных и смешанных лесах на почве, особенно часто встречается около муравьиных куч или на них. Съедобен.

Примечания

Ссылки 
 Шампиньон — Agaricus silvaticus, альбом изображений вида

Шампиньон
Съедобные грибы